Swarte Arent steht für Schiffe:

 Swarte Arent (1628)
 Swarte Arent (1644), Kriegsschiff der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen